Terrarossa 
 Terrarossa, località della Lunigiana
 Terrarossa Colombo, frazione di Moconesi
 Punta di Terrarossa
 Forte di Terrarossa
 Terrarossa –  film del 2001 diretto da Giorgio Molteni